El Bajo peut désigner :

Toponymes

El Bajo : localité de la division territoriale et statistique de Capitale Francisco de Miranda, dans la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Bajo : capitale de la paroisse civile d'El Bajo, dans la municipalité de San Francisco dans l'État de Zulia.

Subdivisions 
 El Bajo : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de San Francisco dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme